Celopek kan syfta på:
 Čelopek, en ort i Nordmakedonien
 Ćelopek, ett berg i Bosnien och Hercegovina